Гульево:
 Гульево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Гульево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.